

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Статус вида неопределён

D

E

F

G

H

I

J

K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Статус вида неопределён

L

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . По информации базы данных The Plant List является подвидом вида

N

O

P 
 . Статус вида неопределён

Q

R

S

T

U

V

W 
 
 
 
 
 
 
 
 . Статус вида неопределён

Y

Примечания 

Фиалка